Flickan från ovan kan syfta på:

 Flickan från ovan (roman) – en roman från 2002 av Alice Sebold
 Flickan från ovan (film) – en film från 2009 baserad på boken